Az Opel autógyár modelljei.

Modellek 

Autókkal kapcsolatos listák